Les élections régionales de 2004 dans le Land de Salzbourg (Landtagswahl in Salzburg 2004) se sont tenues en Autriche dans le land de Salzbourg, le . 

2004
Salzbourg
Politique en mars 2004